Трайчо Попиванов Аврамов е български офицер (подполковник), участник във Втората световна война (1941 – 1944).

Биография 
Трайчо Аврамов е роден на 21 юли 1910 г. във Велес, Османска империя. На 6 септември 1932 г. завървшва Военно на Негово Величество училище и е произведен в чин подпоручик. Служи към военната канцелария на Регентството, щаба на 1-ва пехотна гвардейска дивизия (1945), Пехотната школа (1945) и е началник секция в щаба на Трета армия (1946). През 1944 г. завършва Военната академия. Уволнен е от армията през 1947 г.

Военни звания 
 Подпоручик (6 септември 1932)
 Поручик (3 октомври 1935)
 Капитан (6 май 1941)
 Майор (1945)
 Подполковник

Източници 
 

Български подполковници
Български офицери от Македония
Български военни дейци от Втората световна война
Родени във Велес
Петдесет и първи випуск на Националния военен университет „Васил Левски“